Pince kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pincé, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,

Slovenien 

 Pince, ort,